

Geografia

Austria 
 Mannersdorf – frazione di Markersdorf-Haindorf, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Mannersdorf – ex comune ora frazione di Raxendorf, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Mannersdorf am Leithagebirge – città nel distretto di Bruck an der Leitha (Bassa Austria)
 Mannersdorf an der March – frazione di Angern an der March, comune nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)
 Mannersdorf an der Rabnitz – comune nel distretto di Oberpullendorf (Burgenland)
 Mannersdorf bei Zelking – frazione di Zelking-Matzleinsdorf, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)

Repubblica Ceca 
 Mannersdorf – antico nome tedesco di Manerov, frazione del comune di Bohdalice-Pavlovice nel distretto di Vyškov (Moravia Meridionale)